Ripe se poate referi la:

 Ripe, Italia, comună din provincia Ancona, regiunea Marche, Italia
 Ripe San Ginesio, comună din provincia Ancona, regiunea Marche, Italia
 RIPE, forum care se adresează entităților interesate in dezvoltarea internet-ului